Fauler See (Berlin)
 Fauler See (Frankfurt nad Odrą)
 Fauler See (Schwerin)